Минин Дор — название населённых пунктов в России:

 Минин Дор — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Минин Дор — посёлок в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.